Lunar Endless Temptation est le premier EP du groupe de black metal symphonique polonais Luna ad Noctum. L'album est sorti en 2001 en auto production.

Musiciens 

 Adrian Nefarious : Chant, Basse
 Thomas Infamous : Guitare
 Blasphemo Abyssum Invocat : Guitare
 Noctivagus Ignominous : Claviers
 Dragor Born In Flames : Batterie

Liste des morceaux 

 Second Lunation (Intro)
 The Angels World Revolt
 Lunarium (The Lunar Preludium)
 Mental- Spirit & Flesh

Album de Luna ad Noctum
EP sorti en 2001
Premier EP
Album auto-produit